Onomàstica:

 Fidenes, ciutat llatina
 Fidenes (Fidenas), renom de les gens Sèrgia i Servília
 Luci sergi Fidenes, cònsol dues vegades i tribú amb potestat consolar 
 Marc Sergi Fidenes, tribú amb potestat consolar el 404 aC i altra vegada el 402 aC.
 Luci Sergi Fidenes, tribú amb potestat consular el 397 aC.
 Gai Sergi Fidenes, tribú amb potestat consular tres vegades